Jonathan Mendelsohn ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Mendelsohn (Sänger)  (* 1980), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Jonathan Mendelsohn, Baron Mendelsohn (* 1966), britischer Lobbyist